Michailowsk heißen die folgenden Orte:

 Michailowsk (Stawropol) in der Region Stawropol, Russland
 Michailowsk (Swerdlowsk) in der Oblast Swerdlowsk, Russland